Борен може да се односи на:

 Борен (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале
 Борен (Север), насељено место у Француској, у департману Север
 Борен ле Ноајон, насељено место у Француској, у департману Оаза
 Борен (Шлезвиг-Холштајн), град у њемачкој савезној држави Шлезвиг-Холштајн